Гогоберишвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Гогоберишвили, Александр Тенгизович (род. 1977) — грузинский футболист.
 Гогоберишвили, Давид Георгиевич (1928—?) — передовик советского сельского хозяйства. Герой Социалистического Труда (1966).